Onoclea är ett släkte av pärlbräkenväxter. Onoclea ingår i familjen Onocleaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Onoclea